CSM er en forkortelse, der kan henvise til flere artikler:

 CSM Bucuresti – rumænsk håndboldklub
 CSM Roman – rumænsk håndboldklub
 Corbion – nederlandsk fødevarekoncern, tidligere CSM (Centrale Suiker Maatschappij)